Neonothopanus är ett släkte av svampar. Neonothopanus ingår i familjen Marasmiaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Neonothopanus